Orval - comune francese del Cher
 Orval - comune francese della Manica
 Orval - variante del nome proprio di persona Orville
 Abbazia di Notre Dame d'Orval - monastero cistercense  belga
 Orval - birra belga prodotta dalla Brasserie d'Orval